Bendz är ett efternamn som sedan länge är etablerat i Sverige och Danmark. Det förs här tillsammans med flera snarlika namn, av vilka det tyska namnet Benz är bäst känt. För 2014 är följande antal personer registrerade  i de nordiska länderna:
 Bendz: Sverige 181, Danmark 54, Norge 14, Finland 0
 Benz: Sverige 24, Danmark 13, Norge 14, Finland 15
 Bendtz: Sverige 10, Danmark 6, Norge under 4, Finland 0 
 Bentz: Sverige 8, Danmark 14, Norge 20, Finland under 5
Totalt blir detta för Sverige 223 personer, Danmark 87 personer, Norge 48–51 personer, Finland 16–19 personer.

Bland de mera kända släkterna här skånesläkten som härstammar från nämndemannen i Västra Tommarp Pehr Olsson (1802–1869). Till denna släkt hör bland andra Olof Bendz, Hans Bendz, Emma Bendz (ingift), Ernst Bendz, Gunnar Bendz och Gerhard Bendz.

Personer med efternamnet Bendz eller med varianter av detta namn

 Bertha Benz (1849–1944), tysk bilpionjär
 Carl Benz (1844–1929), tysk ingenjör och biltillverkare
 Carl Ludvig Bendz (1797–1843), dansk officer och matematiker
 Emma Bendz (1858–1927), svensk författare
 Erik Bendz (1909–1982), svensk jurist
 Ernst Bendz (1880–1966), svensk språkvetare och författare
 Gerda Bendz (1866–1953), målare
 Gerhard Bendz (1908–1985), svensk språkvetare, professor i latin
 Gunnar Bendz (1883–1947), svensk jurist
 Hans Bendz (1851–1914), svensk läkare, professor i patologi
 Henrik Carl Bang Bendz (1806–1882), dansk fysiolog och anatom
 Jacob Christian Bendz (1802–1858), dansk läkare
 Julie Benz (född 1972), amerikansk skådespelare
 Melitta Bentz (1873–1950), tysk uppfinnare av kaffefiltret
 Mårten Bendz (född 1937), skogvetenskaplig forskare och företagsledare
 Nikki Benz (född 1981), kanadensisk porrskådespelare, pseudonym
 Olof Bendz (1831–1901), svensk veterinär
 Per Bendz (1848–1911), svensk advokat och kommunalpolitiker, högerman
 Sara Benz (född 1992), schweizisk ishockeyspelare
 Wilhelm Bendz (1804–1832), dansk målare
 William Bendtz (1905–1973), svensk produktionsledare och filmproducent
 Wolfgang Benz (född 1941), tysk historiker

Källor

Svenska efternamn
Danska efternamn